Danses andalouses – documentario del 1907 prodotto dalla Pathé Frères
Danses andalouses – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Société Française des Films Éclair